En Pologne, Pełczyska peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź :
 Pełczyska, un village du powiat de Poddębice,
 Pełczyska, un village du powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Pełczyska, un village du powiat de Pińczów.